Ermeler ist der Name von 

 Caroline Ermeler (1787–1871), Malerin in Berlin, siehe Caroline Lauska
 Christian Ermeler (1735–1793), Textilfabrikant und Kaufmann in Berlin
 Wilhelm Ferdinand Ermeler (1784–1866), Tabakfabrikant und Kunstfreund in Berlin

Siehe auch
 Ermelerhaus
 Ermel